Die Blutgräfin steht für:

 Die Blutgräfin (Hohlbein), Roman von Wolfgang Hohlbein (2004)
 Die Blutgräfin (Album),  Album der deutschen Band Untoten (2006)

Siehe auch:

 Elisabeth Báthory (1560–1614), ungarische Gräfin und Massenmörderin
 Die Gräfin, Film von Julie Delpy (2009)